Boye är ett efternamn.

Personer med efternamnet Boye

A 

 Adolph Boye, dansk skribent

B 

 Birgitte Cathrine Boye (1742–1824), dansk psalmförfattare

C 

 Casper Johannes Boye (1791–1853), dansk-norsk präst

E 

 Eduard Boye (1822–1891), svensk grosshandlare
 Emil Boye (1866–1948), svensk ingenjör
 Eric Boye (född 1952), svensk läkare

F 

 Frederik Boye (1715–1759), dansk präst
 Fritz Boye (1857–1927), svensk ingenjör

H 

 Helena Kubicek Boye (född 1976), svensk psykolog

I 

 Isaac Boye (född 1997), nigeriansk fotbollsspelare

J 

 Johannes Boye, dansk filosof

K 

 Karin Boye, svensk författare

M 

 Mame Madior Boye, senegalesisk politiker

Danska efternamn
Svenska efternamn